

Покровськ — місто, Хангаласький улус, Республіка Саха
 Покровськ — село, Ковилкінський район, Мордовія

Покровськ — місто, Покровський район, Донецька область

Див. також 
 Покровське
 Покров (значення)